Натуральне число 2024
 2024 рік до нашої ери
 2024 рік нашої ери